Jimmy Olsen – postać fikcyjna, występująca w komiksach o przygodach Supermana
 Jimmy Olsen – szwedzki żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu